Hrvatska:
 Cerik (Vrbovec), selo sjeverno od Vrbovca. 

BiH:
 Cerik (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Cerik (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Cerik (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Cerik (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla